Виниловые полимеры — класс полимеров, получаемых путём полимеризации виниловых мономеров. Их позвоночник представляет собой расширенную цепь из алканов, получаемую путём полимеризации алкенов (C=C) в цепочку (..-C-C-C-C-..). Как правило, термин «винил» используется чаще для поливинилхлорида (PVC). Однако к виниловым полимерам относятся широко распространённые пластики:

 Полимеризованные простые алкены: полиэтилен (PE) из этилена, полипропилен (PP) из пропилена, полибутадиен из бутадиена.
 Полистирол (PS), получаемый из стирола.
 Поливинилхлорид (PVC), получаемый полимеризацией винилхлорида.
 Поливинилацетат (PVAc), получаемый полимеризацией винилацетата.
 Поливиниловый спирт (PVA), получаемый гидролизом поливинилацетата.
 Полиакрилонитрил (PAN), получаемый из акрилонитрила.

Примечания

Ссылки 
Виниловые полимеры

Полимеры